«Бабушкин урок» — советский мультфильм 1986 года, снятый на Свердловской киностудии.

Сюжет 
На летние каникулы к бабушке в деревню приехал внук Петя. Встречая его, бабушка увидела у внука большой надувной матрас, и поняла, что внук приехал отдыхать. Немного подумав, бабушка решила сделать для Пети небольшой урок, и придя домой, она легла в кровать, притворившись больной. Мальчик, в это время, плотно поел, и хотел было пойти полежать, но бабушка попросила у него воды. Петя пошел к колодцу, а бабушка и соседская девочка Катя наблюдали за ним в стороне. Долго думал внучок, как воды из колодца достать, и в итоге, чуть не упал в колодец. Катя решила ему помочь, Петя сначала отказался, но потом сам стал просить о помощи. В следующий раз, когда Петя хотел полежать, бабушка попросила его выгнать гусей на озеро. И что с ним приключилось на этот раз, смотрите сами.

Создатели 
 Автор сценария — Александр Розин
 Режиссёр — Галина Тургенева
 Художник — Николай Павлов
 Оператор — Валентин Баженов
 Композитор — Владислав Казенин
 Монтажёр — Т. Протопопова

Роли озвучивали 
 Зинаида Нарышкина — Бабушка
 Мария Виноградова — Петя (внучок бабушки)
 Лидия Катаева — Катя

Примечание 

 https://ru.kinorium.com/734827/cast/
 http://lizmult.ru/load/smotret_onlajn/babushkin_urok/11-1-0-2431

Мультфильмы
Мультипликация